Натуральне число 459
 459 рік до нашої ери
 459 рік нашої ери